Matapan – moneta veneziana
 Capo Matapan – Capo della Grecia (una delle estremità sud del Peloponneso)
 Battaglia di Capo Matapan – battaglia della seconda guerra mondiale
 Battaglia di Matapan – scontro navale della seconda guerra di Morea (1717)